Лавлане́ () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж. Входит в состав округа Фуа.

Код INSEE кантона — 0907. Всего в кантон Лавлане входят 21 коммуна, из них главной коммуной является Лавлане.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 13 173 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Арьеж на сайте INSEE
 Расположение кантона Лавлане на карте Франции

Кантоны департамента Арьеж